Fantomkép: optikai illúzió, a valóság hamis képe, szubjektív képzete, megtévesztő leképezése
 Fantomkép: ismeretlen, keresett személy arcának azonosítását célzó kriminalisztikai eszköz, grafikus rekonstrukció, szemtanúk leírása alapján

Filmek
 Fantomkép (Blind Date), 1984-es brit–görög horrorfilm, rendezte Nico Mastorakis
 Fantomkép: a Gyilkosok között (The Naked Face), 1984-es amerikai thrillerfilm alternatív magyar címe, rendezte Bryan Forbes